Valle Da Rin ist der Familienname folgender Personen:

 Martino Valle Da Rin (* 1989), italienischer Eishockeyspieler 
 Michele Da Rin (* 1985), italienischer Eishockeyspieler